L'US Indoors est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1985 se dispute à Princeton du 4 au .

Hana Mandlíková remporte le simple dames sans perdre un seul set, éliminant en demi-finale la grande favorite Martina Navrátilová. En finale, elle bat Catarina Lindqvist, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA. Les françaises s'illustrent particulièrement dans ce tournoi, avec des victoires de Pascale Paradis sur Barbara Potter (10e mondiale en 1983) et surtout de Catherine Tanvier sur Pam Shriver (actuelle 5e mondiale).

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Martina Navrátilová et Pam Shriver.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis US Indoors
 Saison 1985 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1985
US Indoors
Tennis aux États-Unis en 1985
Princeton (New Jersey)
Compétition de tennis au New Jersey
Tennis en mars 1985